J’ai deux amours — студийный альбом американской джазовой певицы Ди Ди Бриджуотер, выпущенный в 2005 году.

Об альбоме

J’ai deux amours первый альбом с песнями на французском языке. Диск занял 16-е место в чарте «Top Jazz Albums».

Список композиций 
 «J’ai deux amours (Two Loves Have I)» (Georges Koger, John Murray, Vincent Scotto, Barry Trivers, Henri Eugene Vantard) — 4:23
 «La Mer» (Albert Lasry, Jack Lawrence, Charles Trenet) — 3:29
 «Ne me quitte pas» (Jacques Brel, Rod McKuen) — 5:48
 «Mon homme (My Man)» (Jacques Charles, Channing Pollock (magician)|Channing Pollock, Albert Willemetz, Maurice Yvain) — 4:44
 «Et maintenant (What Now My Love)» (Gilbert Bécaud, Pierre Delanoë, Carl Sigman) — 3:26
 «Que reste-t-il de nos amours (I Wish You Love)» (Charles Trenet, Lee Wilson) — 4:57
 «Dansez sur moi (Girl Talk)» (Neal Hefti, Claude Nougaro, Bobby Troup) — 4:17
 «La Belle Vie (The Good Life)» (Jean Broussolle, Sacha Distel, Jack Reardon) — 10:11
 «Avec le temps (About the Time)» (Léo Ferré, McKuen) — 4:52
 «La Vie en rose (You’re Too Dangerous, Chérie)» (Mack David, Louiguy, Édith Piaf) — 5:19
 «Les Feuilles mortes (Autumn Leaves)» (Joseph Kosma, Johnny Mercer, Jacques Prévert) — 4:56
 «L’Hymne à l’Amour» (Piaf, Marguerite Monnot) — 5:02 (Japanese edition only)

Участники записи 
 Dee Dee Bridgewater — вокал
 Marc Berthoumieux — аккордеон
 Louis Winsberg — гитара
 Patrick Manougian — гитара в треках № 9 и 10
 Ira Coleman — контрабас 
 Minino Garay — перкуссия

Примечания

Ссылки 
 J'Ai Deux Amours на discogs.com

Альбомы Ди Ди Бриджуотер